Zilch steht für:
 Zilch (Botanik), Stielansatz von Früchten
 Zilch (Band), japanische Band
 die Schwache Hyperladung
 ein Würfelspiel, siehe Zehntausend (Spiel)

Zilch ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Zilch (1911–2006), deutscher Malakologe
 Beda Zilch (1941–2018), deutscher Theologe, siehe Kloster Stiepel#Prioren und Subprioren
 Georg Zilch (1855–1930), Abgeordneter des Landtags des Volksstaates Hessen in der Weimarer Republik
 Josef Zilch (* 1928), deutscher Dirigent und Komponist
 Konrad Zilch (* 1944), deutscher Bauingenieur
 Markus Zilch (* 1964 oder 1965), deutscher Basketballtrainer
 Reinhold Zilch (* 1952), deutscher Finanz-Historiker und Numismatiker

Sonstiges:
 Zilch-Kliffs, Kliffs im Marie-Byrd-Land, Antarktika